Blanca de Castilla puede referirse a las siguientes personas:

 Blanca de Castilla (1188-1252), hija de Alfonso VIII de Castilla y reina consorte de Francia por su matrimonio con Luis VIII de Francia.
 Blanca de Castilla (1319-1375), hija del infante Pedro de Castilla y de la infanta María de Aragón.